Giuseppe Perosi (1842 - 1908), organista, director de la capella de la Catedral de Tortona i compositor italià 
 Lorenzo Perosi (Tortona, Piemont, 1872 - Roma, 1956), clergue i compositor italià 
 Marziano Perosi (Tortona, Piemont, 1875 – Roma, 1959), compositor, director de cor i organista italià